Володимир Оломоуцький (1145 — 10 грудня 1200) — князь Оломоуцький в 1189—1192 і з 1194 року. Син Оломоуцького князя Отти III  і української князівни Дюранси. Онук Великого князя Київського Мстислава І.

І по батьківській, і по материнській лінії був нащадком Великих князів Київських.

Біографія 
Володимир народився бл. 1145 р. в родині князя Оломоуцького Отто ІІІ і української князівни Дюранси, доньки Великого князя Київського Мстислава.

1160 року помер батько Володимира. Скориставшись тим, що він і його молодший брат Бретислав були ще неповнолітніми, Богемський князь забрав Оломоуцьке князівство в своє управління.

1189 року князем Богемії став Конрад II, який об'єднав перед цим в своїх руках всі Моравські князівства. Він повернув князівство в Оломоуці Володимиру і Бретиславу.

1192 року князем Богемє стає Оттокар I, що віддав всю Моравію, в тому числі і Оломоуц, своєму брату Владиславу III. Однак незабаром Оттокар I був зміщений, а його наступником став єпископ Праги Іржи Бржетіслав. Він 1194 року відібрав Моравію у Владислава ІІІ, повернувши Оломоуц Володимиру і Бретиславу.

Вони залишились князями Оломоуцькими і після того, як 1197 року Оттокар I знову отримав Богемський престол, проте над ними був поставлений сюзереном Владислав ІІІ з титулом маркграфа Моравії.

Володимир помер 10 грудня 1200 року. Невідомо, чи був він одружений, також не згадується, чи були у нього діти.
За однією з теорій, він був батьком Людмили, дружини силезійського князя Мешко I Плясоногого.

Родовід

Джерела 
 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 2. 1197—1250. Praha: Paseka, 2000. ISBN 80-7185-273-2.
 WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 906—1197. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-563-0.

Чеські князі
Пржемисловичі